

Geografia
 Ghiacciaio Humphries – ghiacciaio vallivo sulla costa di Borchgrevink, nella Terra della Regina Vittoria, Antartide

Persone
 Barry Humphries, propr. John Barry Humphries (1934) – attore, sceneggiatore e doppiatore australiano
 D.J. Humphries. propr. Dierrias J. Humphries Jr. (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Isaac Humphries (1998) — cestista australiano
 Jay Humphries, propr. John Jay Humphries (1962) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Kaillie Humphries (1985) – bobbista canadese, campionessa olimpica
 Kris Humphries (1985) – ex cestista statunitense
 Les Humphries, pseudonimo di John Leslie Humphreys (1940-2007) – musicista e cantante britannico
 Nancy Humphries O'Dell (1966) – conduttrice televisiva statunitense
 Rolfe Humphries. propr. George Rolfe Humphries (1894-1969) – latinista, traduttore e insegnante statunitense
 Scott Humphries (1976) – ex tennista statunitense
 Stan Humphries, propr. William Stanley Humphries (1965) – ex giocatore di football americano statunitense
 Stefan Humphries (1962) – ex giocatore di football americano statunitense
 Tony Humphries (1957) – disc jockey, produttore discografico e remixer statunitense
 William Humphrey (1875-1942) – attore e regista statunitense, accreditato anche come William Humphreys o William J. Humphrey